

Storia 
 Terrore bianco – periodo di massacri commessi da estremisti monarchici in Francia, in opposizione al Terrore dei montagnardi
 Terrore bianco (Grecia) – periodo di persecuzione dei membri del Partito Comunista di Grecia e di altri ex membri dell'organizzazione di resistenza di sinistra del Fronte di Liberazione Nazionale durante e subito dopo la seconda guerra mondiale tra 1945 e 1946
 Terrore bianco (Russia) – violenza organizzata e uccisioni di massa perpetrate dall'Armata Bianca durante la guerra civile russa tra il 1917 e il 1923
 Terrore bianco (Taiwan) – periodo di repressione dei dissidenti politici a partire dall'incidente del 28 febbraio 1947 a Taiwan
 Terrore bianco (Ungheria) – periodo di violente repressioni controrivoluzionaria messa in atto da bande reazionarie in Ungheria tra 1919 e 1921